Шахин Герай:

 Шахин Герай — последний хан Крыма, правил в 1777—1782 и 1782—1783 годах.
 Шахин Герай — калга в Крымском ханстве в правление Мехмеда III Герая (1623—1628).